Weidendamm steht für:

 Am Weidendamm, Uferstraße in Berlin, siehe Weidendammer Brücke
 Weidendamm (Königsberg), ehemalige Straße in Königsberg (Preußen)
 Weidendamm (Grünow), ein Wohnplatz in der Gemeinde Grünow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
Siehe auch:
 Ausbau Weidendamm